Slovenska nogometna reprezentanca U21 je mladinska selekcija Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki zastopa Slovenijo na mednarodni ravni. 3. november 2020 je kot 6. selektor v samostojni Sloveniji na sedež selektorja stopil Milenko Aćimović. Predsednik NZS je Radenko Mijatović.

Širši spisek reprezentantov

Selektorji

Sklici

Zunanje povezave 

 Nogometne zveze Slovenije
 Slovenski nogometni portal

Nogomet